Примо Хига (; ) — соломонский легкоатлет, специалист по бегу на средние и длинные дистанции, а также стипль-чезу. Выступал за сборную Соломоновых Островов по лёгкой атлетике во второй половине 1990-х годов, рекордсмен страны, многократный чемпион и призёр первенств Океании и Южнотихоокеанских игр, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Примо Хига родился 11 марта 1973 года на острове Сан-Кристобаль провинции Макира-Улава, Соломоновы Острова.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1995 года, когда вошёл в основной состав соломонской национальной сборной и побывал на Южнотихоокеанских играх в Папеэте, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в зачёте бега на 3000 метров с препятствиями.

В 1996 году на чемпионате Океании в Таунсвилле одержал победу в стипль-чезе и беге на 10000 метров, тогда как в программе полумарафона выиграл серебряную медаль. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Атланте — стартовал в беге на 3000 метров с препятствиями, но на предварительном квалификационном этапе не финишировал и не показал никакого результата.

После атлантской Олимпиады Хига остался в составе легкоатлетической команды Соломоновых Островов на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1997 году на Южнотихоокеанских мини-играх в Паго-Паго он был лучшим на дистанциях 5000 и 10000 метров, тогда как в стипль-чезе и беге по шоссе на 20 миль получил серебряные награды.

В 1999 году на Южнотихоокеанских играх в Санта-Рите победил в беге на 3000 метров с препятствиями, взял бронзу в дисциплинах 5000 и 10000 метров. Бежал 1500 метров на чемпионате мира в Севилье.

На чемпионате Океании 2000 года Аделаиде одержал победу в программе стипль-чеза. Находясь в числе лидеров соломонской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Сиднее, причём на церемонии открытия удостоился права нести знамя Соломоновых Островов. На сей раз в беге на 3000 метров с препятствиями показал время 9:44,12, чего оказалось недостаточно для прохождения в следующую стадию соревнований.

Примечания

Ссылки 
 
 Примо Хига — страница на сайте Международного олимпийского комитета
 

Бегуны на средние дистанции Соломоновых Островов
Бегуны на длинные дистанции Соломоновых Островов
Стипльчезисты Соломоновых Островов
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2000 года